Guillemaut est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Guillemaut (1809-1886), général et homme politique français ;
 Lucien Guillemaut (1842-1917), médecin de profession, homme politique et historien local ;
 Jean-Joseph-Philibert Guillemaut-Mailly (1778-1854), homme politique français.

Patronyme français